Hontoria de Valdearados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hontoria de Valdearados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hontoria de Valdearados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar